Јовановац може бити:

 Јовановац (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Србија
 Јовановац (Мерошина), насељено место у општини Мерошина, Србија
 Велики Јовановац, насељено место града Пирота, Србија
 Мали Јовановац, насељено место града Пирота, Србија